L'abrasion (du latin abrasio) est le phénomène d'usure d'un substrat causé par l'action mécanique (frottement) de particules ou d'un matériau abrasif (plus dur que le substrat). Cette notion est employée dans les domaines suivants :
 dans l'industrie, l'usinage par abrasion ou le polissage ;
 en médecine, l'abrasion ;
 en géologie, l'abrasion est une érosion causée par le frottement des matériaux transportés par les eaux ou les glaces. On parle ainsi de platier, plateforme d'abrasion marine, et d'abrasion glaciaire (comme dans les termes tunturi, moutonner).
 en dentisterie, la valeur d'abrasion relative de la dentine.